Latza ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Latza (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Reinhard Latza (* 1943), deutscher Mediziner